

Allemagne

Empire allemand 
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie
  d'infanterie de la  d'infanterie

Allemagne fédérale

Canada 
  Groupe-brigade du Canada

États-Unis

France 
  d'infanterie de la  d'infanterie

Royaume-Uni (et Empire britannique)

Ukraine 
  d'infanterie navale

Union soviétique/Russie